Кампофранко () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Кальтаниссетта.

Население составляет 3631 человек, плотность населения составляет 104 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 93010. Телефонный код — 0934.

Покровителем коммуны почитается святой Калоджеро, празднование в последнее воскресение июля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта